É Preciso Saber Viver - música composta por Roberto e Erasmo Carlos, baseada na canção It's Over, de Elvis Presley
É Preciso Saber Viver (álbum de Erasmo Carlos)
É Preciso Saber Viver (álbum de Marcus Menna)

Desambiguação